Carel Frederik Bendorp I (1736-1814), tekenaar, etser en schilder
Carel Frederik Bendorp II (1819-1897), tekenaar, etser en schilder